Урджар — топоним в Казахстане:

 Урджар — село, административный центр Урджарского района Абайской области.
 Урджар — аэропорт.
 Урджар — одна из трёх основных рек бассейна озера Алаколь.